Kastelaro ima više značenja:
 Kastelaro (Ankona)
 Kastelaro (Bolonja)
 Kastelaro (Kampobaso)
 Kastelaro (Kuneo)
 Kastelaro (Ferara)
 Kastelaro (Forli-Čezena)
 Kastelaro
 Kastelaro (Mantova)
 Kastelaro (Modena)
 Kastelaro (Parma)
 Kastelaro (Pavija)
 Kastelaro (Potenca)
 Kastelaro (Ređo Emilija)
 Kastelaro (Savona)
 Kastelaro (Teramo)
 Kastelaro (Torino)